Militair:
Aero A-19, een Tsjechoslowaaks militair vliegtuig
122 mm M1931 (A-19) of 122 mm M1931/37 (A-19), beide een stuk artillerie uit de Tweede Wereldoorlog van de Sovjet-Unie
Een verkeersweg:
A19 (België)
A19 (Duitsland), zie Bundesautobahn 19
A19 (Frankrijk)
A19 (Groot-Brittannië)
A19 (Italië)
A19 (Portugal)
A-19 (Quebec)
A-19 (Spanje)
A19 (Zwitserland)